SNU signifie :
 Syndicat national unitaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ancien nom de Solidaires CCRF & SCL, un syndicat français,
 Solar neutrino unit, une unité de mesure du taux de réaction des neutrinos émis par le Soleil avec un détecteur terrestre.
 Université nationale de Séoul, une université nationale coréenne, située à Séoul, en Corée du Sud.
 Service national universel, un service national français mis en place en 2019